

Patronyme 

 Augustin Asselin (1756-1845), homme politique et érudit français ;
 Claudia Asselin (1967-), auteure-compositrice-interprète et éditrice québécoise ;
 Domitien Joseph Asselin de Williencourt (1771-1835), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 France Asselin (1923-1960), actrice française ;
 François Asselin (1964-), président de l'entreprise Asselin de charpente et restauration de monuments historiques, et président de la CPME ;
 Geneviève Asselin (?-), journaliste canadienne ;
 Georges Asselin (?-?), directeur de la photographie français ;
 Gérard Asselin (1950-), homme politique canadien ;
 Gilles Asselin (1682-1767), poète français ;
 Guillaume Asselin (1992-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jean Asselin (1705-1756), prédicateur français du roi ;
 Jean-Michel Asselin (1952-), écrivain et journaliste français ;
 Louis Asselin (1770-1859), haut fonctionnaire homme politique français. 
 Marie-Anne Asselin (1888-1972), professeure de chant et mezzo-soprano canadienne ;
 Marie-Claude Asselin (1962-), skieuse acrobatique canadienne ;
 Marie-Jacques-François-Alexandre Asselin de Villequier (1759-1833), magistrat et homme politique français ;
 Martial Asselin (1924- ) avocat, sénateur et homme politique québécois ;
 
 Mathieu Asselin (1736-1825), évêque constitutionnel français ;
 Mathieu Asselin (1973-), photographe documentaire franco-vénézuélien ;
 Maurice Asselin (1882-1947), peintre et graveur français ;
 Olivar Asselin (1874-1937), écrivain et journaliste québécois ;
 Olivier Asselin (?-), réalisateur, scénariste, compositeur, acteur, directeur de la photographie et monteur québécois ;
 Paul Asselin (1893-1950), acteur français ;
 Patrick Asselin (1987-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Patrick Tobin Asselin (1930-2005), politicien canadien ;
 Pierre-Aurèle Asselin (1881-1964), commerçant de fourrures et ténor canadien ;
 Steve Asselin, directeur de la photographie et acteur québécois.

Toponyme 

 Asselin, canton canadien dans la municipalité régionale de comté du Témiscouata nommé en l'honneur d'Olivar Asselin ;

Autres sens 
 Asselin, entreprise française de menuiserie et de charpente spécialisée dans la restauration des monuments historiques et constructeur d'une réplique de l'Hermione ;
 le prix Olivar-Asselin, prix de journalisme décerné par la Société Saint-Jean-Baptiste nommé en l'honneur d'Olivar Asselin.

Articles connexes 
 Asselin (patronyme)
 Asselineau (patronyme)

Lien externe 
 
Patronyme français